Guido Vicente Smith Brunini (Piúma, 1 de junho de 1963 - Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1995) foi um ator e cantor brasileiro. Participou de uma única telenovela, "Bambolê", exibida pela TV Globo entre 1987 e 1988.

Diagnosticado como soropositivo aos 24 anos, Guido Brunini não descansou enquanto não conseguiu gravar seu primeiro CD. Saiu da gravação direto para o hospital. Durante o show de lançamento, já estava muito doente, mas arranjava forças. “Ele saía do palco e a febre vinha. Saía arrasado, mas na hora de cantar conseguia superar tudo.” – conta a mãe, Liana Brunini.

Omitiu a doença com receio de que a gravadora deixasse de investir em sua iniciante carreira de cantor. Estava certo. Pronto no master, o CD Guido Brunini nunca foi lançado comercialmente pela PolyGram. “Liguei para lá, chorei, pedi, mas só consegui que fizessem mil discos, que comprei e vendi para amigos.” – conta Liana, a mãe do artista.

Sua cover de "Someone" do grupo The Rembrandts, intitulada "Imagens" fez parte da trilha sonora da novela "Pátria Minha" (1994). 

Guido Brunini faleceu em 20 de fevereiro de 1995, no Rio de Janeiro.

Em sua homenagem, a cidade de Piúma, no Espírito Santo, tem uma avenida com o seu nome.

Em 2022 o cantor Savio di Maio, que também é capixaba e soropositivo, lançou uma música intitulada "Guido Brunini".

Ligações externas 
 

Nascidos em 1963
Mortos em 1995
Atores do Espírito Santo
Cantores do Espírito Santo
Naturais de Piúma
Mortes relacionadas à aids